Detta är en lista över grottor i Österrike, inklusive isgrottor och saltgrottor. Grottorna är sorterade i alfabetisk ordning.

Externa länkar
Schauhoehlen.at - Official Austrian showcaves portal
Salzwelten.at - Official touristic Austrian salt caves portal
Show caves of Austria on showcaves.com

Referenser